

События 

 16 мая — битва при Кошереле — французские войска под командованием Бертрана Дюгеклена разгромили войска королевства Наварра под командованием Жана III де Грайи.
 19 мая — коронация короля Франции Карла V
 1364—1380 — Король Франции Карл V Мудрый.
 28 июля — , в которой войска Флоренции под командованием Галеотто I разбили войска Пизы вод командованием Джона Хоквуда.
 29 сентября — Битва при Оре — одна из ключевых битв Столетней войны между Англией и Францией под городом Оре. Победа англичан завершила войну за бретонское наследство.
 Мишкольц (Венгрия) получает статус города.
 Основан Краковский университет.
 1364—1365 — Присоединение к Польше городов Сантек, Дрездечко (Великая Польша).
 Пловдив захвачен османами.
 Могулистанские войска изгнаны из Мавераннахра. Тимур и Хусейн разбили силы Ильяс-Ходжи. Тимур возвращается туда.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1364 году
 Макризи, египетский историк и географ периода мамлюков.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1364 году

Скорбный год Руси в миниатюрах Лицевого летописного свода 
В 1364 году на Руси свирепствовала эпидемия чумы

См. также